Vernor est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1843-1927), pharmacien américain

Prénom
Harry Vernor Dixon (1908-1984), écrivain américain de romans policiers
Vernor Vinge (né en 1944), écrivain de science-fiction américain

Toponyme

, localité rurale du Queensland

Vernor Junction, quartier historique de Détroit

Voir aussi
, boisson soda américaine

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme